Landkreis Freising
 Freising (stad)
 aartsbisdom München en Freising
 prinsbisdom Freising